Флаг Белебе́я является официальным символом муниципального образования городское поселение город Белебей Белебеевского муниципального района Республики Башкортостан Российской Федерации. Учреждён 17 ноября 2006 года.

Описание 
«Прямоугольное полотнище красного цвета с соотношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба города Белебея в красном, чёрном, белом и жёлтом цветах».

Обоснование символики 
Флаг, разработанный на основе герба, отражает исторические, культурные и национальные особенности и традиции города.

В красном поле два положенных крестообразно чёрных, оправленных золотом колчана с серебряными стрелами. По данным Российского государственного исторического архива, это означает, что «здешние жители не раз привлекались в виде иррегулярной кавалерии к военной службе, особенно для походов в Пруссию и другие страны…», а также «сих мест жители сие орудие с похвалой употреблять умели».

За заслуги перед Отечеством Екатерина II одарила  года город Белебей собственным гербом, на котором были изображены колчаны со стрелами, которые остались и на современном гербе, олицетворяя историческую связь времён.

Более чем двухвековая история города свидетельствует о беззаветной любви белебеевцев к своему городу, об их гордости за героическое прошлое. Награждение города в 1981 году орденом «Знак Почёта» явилось признанием заслуг жителей Белебея перед Отечеством как на полях сражений, так и в мирное время.

Примечания 

Символы Белебея
Флаги с изображением стрелы